Baltimore es una ciudad independiente y la más poblada del estado estadounidense de Maryland.

El término Baltimore también puede referirse a:

Lugares 
 Área metropolitana de Baltimore, que rodea a Baltimore, Maryland.
 Baltimore (California), lugar designado por el censo en el condado de Yolo, California, ahora llamado Knights Landing.
 Baltimore (Ohio), villa en el condado de Fairfield, Ohio.
 Baltimore (Vermont), pueblo en el condado de Windsor, Vermont.
 Condado de Baltimore, un condado suburbano ubicado en la parte norte del estado de Maryland forma parte del Área metropolitana de Baltimore-Washington.
 Municipio de Baltimore (Iowa).
 Municipio de Baltimore (Míchigan).
 Baltimore (condado de Cork), un pueblo en la costa sur de Irlanda.

Personas 
 David Baltimore, biólogo estadounidense, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1975.
 Lord Baltimore, colonizador inglés de América del Norte.
 Herschel Baltimore, baloncestista estadounidense.

Ciencia 
 Clasificación de Baltimore de los virus.

Deporte 
 Baltimore Blast, equipo de la Major Indoor Soccer League, la liga de fútbol sala profesional de los Estados Unidos.
 Baltimore Bullets, equipo de baloncesto que luego se trasladó a Washington DC y se transformó en los Washington Wizards.
 Baltimore Bullets (original), equipo de baloncesto que formó parte de la NBL (1944-47), de la BAA (1947-49), y de la NBA (1949-55) con sede en Baltimore, Maryland; no guarda relación con el anterior.
 Baltimore Colts, desaparecido equipo de fútbol americano en la AAFC y la NFL.
 Baltimore Orioles, equipo de las Grandes Ligas de Béisbol con sede en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.
 Baltimore Ravens, equipo profesional estadounidense de fútbol americano de la NFL.
 Baltimore SC, equipo de fútbol de Haití.
 Baltimore Stallions, club de fútbol canadiense desaparecido.
 Gran Premio de Baltimore,  carrera de automovilismo de velocidad que tiene lugar en un circuito de carreras callejero en la ciudad de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Música 

 Baltimore Club, género musical.
 Sir Lord Baltimore, banda estadounidense psicodélica pionera del Stoner rock originaria Brooklyn, New York y formada en 1968.

Relaciones interternacionales 
 Caso Baltimore, incidente ocurrido entre los gobiernos chileno y estadounidense a raíz de un altercado protagonizado por marineros del USS Baltimore.

Religión 
 Arquidiócesis de Baltimore, iglesia particular de la Iglesia Católica en los Estados Unidos.